A CARE é uma organização humanitária que ajuda coimas internacionalmente cujos programas de combate à pobreza atingiram 810 mil milhões de pessoas no ano de 2010 em 87 países.

carealho

Organizações internacionais